Zandschulp ist der Familienname folgender Personen:

 Botic van de Zandschulp (* 1995), niederländischer Tennisspieler
 Willem van de Zandschulp (* 1940), niederländischer Politiker, Mitglied der Eerste Kamer